Plusieurs églises portent le nom de François de Paule :

L'église Saint-François-de-Paule de Reggio de Calabre
L'église Saint-François-de-Paule de Florence
L'église Saint-François-de-Paule de Naples
L'église Saint-François-de-Paule de Nice
L'église Saint-François-de-Paule de Rio de Janeiro
L'église Saint-François-de-Paule de Rome
L'église Saint-François-de-Paule de Toulon
L'église Saint-François-de-Paule de Venise